Theodoros Pangalos ist der Name folgender Personen:

* Theodoros Pangalos (General) (1878–1952), griechischer General und Politiker
 Theodoros Pangalos (Politiker) (* 1938), griechischer Politiker